Чемпионат Туркмении по футболу 1995 — четвёртый независимый чемпионат Туркмении по футболу.

В борьбе за первенство старт взяли снова 10 команд. Турнир проходил в 2 этапа. Победителем 4-й год подряд стал лидер туркменского футбола Копетдаг.

Турнирная таблица 

Лучший бомбардир: Реджеп Агабаев («Ниса» Ашхабад) — 41 мяч.

Состав победителя 
Копетдаг
 вратари — Евгений Набойченко, Александр Коробко
 защитники — Рахмангулы Байлиев, Аман Аннадурдыев, Дмитрий Корж, Джума Мередов, Рафис Гильманов, Рахим Курбанмамедов, Чары Сейдиев, Евгений Сысоев
 полузащитники — Камиль Мингазов, Аман Мередов, Виталий Золотухин, Валерий Кириллов, Сергей Плющенко, Курбангельды Дурдыев
 нападающие — Чарыяр Мухадов, Муслим Агаев, Юрий Магдиев, Бердымурад Нурмурадов

1995
Футбол в Азии в 1995 году
1990-е годы в Туркменистане